National Capital Botanical Gardens, botanische tuin in Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea)
North Carolina Botanical Garden, botanische tuin in Chapel Hill (North Carolina, Verenigde Staten)
Niet-Centraal Bediende Gebieden, delen van spoorwegen (in Nederland) waar het treinverkeer niet door lichtseinen wordt geregeld